

Letteratura 
 Guardami (Look at Me) – romanzo di Jennifer Egan del 2001

Musica 
 Look at Me – brano musicale di John Lennon del 1970
 Look at Me – singolo di Geri Halliwell del 1999
Look at Me – singolo di XXXTentacion del 2017